Де́ва может означать:

 Дева (устаревшее) — девственница, девушка или женщина.
 Дева — зодиакальное созвездие.
 Дева — знак зодиака.
 Дева — таврская богиня.
 Дева — имя индийского происхождения.
 Дева — российский самоходный миномётный комплекс.

Топонимы 
 Дева — деревня, Володарский район, Нижегородская область.
 Дева — город в Румынии.
 Де́ва — горы, о. Хонсю, Япония.
 Дева — река в Испании.
 Дева — город в Испании.
 Дева — руинированный средневековый замок на вершине холма у города Дева в Румынии.
  — древний город британского племени Корновиев, на месте современного города Честер в Великобритании.

Персоналии 
 Дева, Джафер (1904—1978) — албано-косоварский коммерсант и фашистский политик.
  (род. 1961) — индийский писатель.
 Дева, Прабху (род. 1973) — индийский актёр, хореограф, режиссёр и продюсер.
  (1949—2013) — индийский поэт и писатель.

Составные термины 
 Дева Мария — мать Иисуса Христа.
 
  — прозвище Жанны д’Арк.
 «Пропавшая дева» — почтовая марка.
 Старая дева — немолодая девушка, не вступившая в брачные отношения.
 Морская дева — мифологический персонаж.

См. также 
 Девочка
 Дэва
 Деви
 Дэви
 Дивы